Щербатов — русская фамилия. Происхождение фамилии от Щербатый — человек, лишившийся одного или нескольких передних зубов .

 Известные носители

А 
 
 
 Щербатов, Андрей Николаевич (1728—1810) — князь, генерал-провиантмейстер, действительный тайный советник, сенатор.

В 
 
 Щербатов, Владимир Алексеевич (1822—1888) — князь, действительный статский советник, саратовский губернский предводитель дворянства, позднее саратовский губернатор.

Г 
 Щербатов, Георгий Михайлович (1919—1957) — белорусский писатель, журналист.
 Щербатов, Григорий Алексеевич (1819—1881) — князь, попечитель Санкт-Петербургского учебного округа.

Д

И

К

Л 
 Щербатов, Лука Осипович — воевода конца XVI и начала XVII века.

М 
 Щербатов, Меркурий Александрович (ум. после 1600) — дворянин московский, окольничий и воевода конца XVI века.

Н

О

П 
 Щербатов, Павел Петрович (1762—1831) — действительный тайный советник, сенатор.

С

Т 
 Щербатов, Тимофей Иванович (ум. 1662) — стольник и воевода.

Ф

Э 
 Щербатов, Элиэзер Алексеевич (род. 1991) — израильский хоккеист.

Ю 
 Щербатов, Юрий Фёдорович — окольничий, потом бригадир; при царе Феодоре Алексеевиче числился сначала жильцом, затем стряпчим.

См. также 
 Щербатовы — русский княжеский род, потомки Василия Андреевича Оболенского (Щербатого)

 Примечания